Ишбара-ябгу (д/н — 661) — 2-й ябгу Тохаристана в 630—661 годах.

Жизнеописание 
Происходил из династии ябгу Тохаристана, ветви тюркской династии Ашина. Сын Тардуш-ябгу и дочери Цю Бойя, вана Гаочана. В 630 году влюбился в свою мачеху и сестру одновременно, в результате чего отравил отца. Захватил трон и женился на мачехе.

В 642 году столкнулся с беглым каганом Ирбис-Дулу, захватившим Кундуз. Вёл ожесточённые войны с ним до 653 года.

В 645 году воспользовался ослаблением Западно-тюркского каганата, став фактически независимым. В 650 году признал превосходство империи Тан. Впервые среди ябгу стал чеканить собственные монеты в сасанидском стиле. Монетный двор располагался в Хуспе. На монетах высечено было Ишбара-ябгу с тиарой, украшенной головой быка и двумя крыльями. Впоследствии были открыты монетные дворы в Герате и Шубургане.

Вероятно, именно Ишбара-ябгу был руководителем нападения на персидского шаха (беженца) Йездегерда III. Возможно, нападение устроил его подчинённый Бижан-Тархан. В 652 году столкнулся со вторжением арабов во главе с Абдаллахом ибн Амром. В 653 году потерпел поражение, потеряв большинство владений, в том числе Балх. Власть ябгу сохранялась только в Кундузе и Бадахшане.

В 656 году получил помощь от танских военных, объединил согдийских и тохарских князей, перейдя в наступление. В это время в Арабском халифате началась борьба за власть. В 659 году после гибели Дженджу-шада (сына Ирбис-Дулу-кагана) отвоевал Кундуз, но вынужден был подтвердить превосходство танского императора Гао-цзуна. В результате были отвоёваны утраченные земли, а также Восточный Хорасан с городом Нишапур. Здесь был объявлен персидским шахом представитель Сасанидов — Пероз III.

Вероятно, свергнут в 661 году синсиван-каганом Ашина Мише-шадом, поставившим во главе Тохаристана своего сына Бабу-ябгу.

Источники 
 J. Harmatta, B. A. Litvinsky (1999). «Tokharistan and Gandhara under Western Türk rule (650—750)». History of civilizations of Central Asia. South Asia Books. ss. c. 3, s. 367—402. ISBN 81-208-1540-8.

Умершие в 705 году
Ябгу Тохаристана
Правители Азии VII века